The Girl Reporter – cortometraggio muto del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Girl Reporter – cortometraggio muto del 1913 diretto da Phillips Smalley